Dvorec – część wsi Ardanovce na Słowacji
 Dvorec – część wsi Ivančiná na Słowacji
 Dvorec – wieś w powiecie Bánovce na Słowacji